Gemeenten:
Dobre (gemeente in powiat Miński)
Dobre (gemeente in powiat Radziejowski)
Plaatsen:
Dobre (Mazovië)
Dobre (powiat Radziejowski)

Zie ook:
Dobré, gemeente in Tsjechië